OTP Bank (de l'acrònim en hongarès Országos Takarékpénztár), banc comercial més gran d'Hongria
 One-time programmable, tipus de memòria que només es pot programar una sola vegada
 Contrasenya d'un sol ús (del seu nom en anglès One-Time Password), contrasenya que només serveix una única vegada
 Bloc d'un sol ús (del seu nom en anglès One-Time Pad), algorisme de xifratge criptogràfic
 .otp també és l'extensió dels fitxers de plantilla de presentació del format OpenDocument